Apple Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Apple Grove (Alabama), im Morgan County
 Apple Grove (Barren County, Kentucky)
 Apple Grove (Knox County, Kentucky)
 Apple Grove (Maryland), im Prince George’s County
 Apple Grove (North Carolina), im Ashe County
 Apple Grove (Ohio), im Meigs County
 Apple Grove (Louisa County, Virginia)
 Apple Grove (Stafford County, Virginia)
 Apple Grove (Mason County, West Virginia)
 Apple Grove (McDowell County, West Virginia)

Apple Grove  steht für:
 Apple Grove Airport, Airport im Northumberland County, Virginia
 Apple Grove Park, Park im Dakota County, Minnesota